Markle puede estar referido a:

Personas 
 Jack Arthur Markle (1907-1956), jugador profesional canadiense de hockey sobre hielo.
 Peter Markle (1952-), estadounidense, productor y director de fotografía.
 Rachel Meghan Markle (1981-), modelo y actriz estadounidense.

Geografía, territorios, condados, ciudades 
 Markle (Indiana), pueblo ubicado en el condado de Huntington, en el estado estadounidense de Indiana.